Horner House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Horner House (Kentucky), ID-Nr. 83002683
 Horner House (New Jersey), ID-Nr. 82003296